Songs of the Century (lijst); lijst van liedjes geselecteerd door de RIAA
Songs of the Century (album), muziekalbum met eerbetoon aan Supertramp door Billy Sherwood